Der Begriff Kleinsignalverstärkung bedeutet

 in der Lasertechnik eine Eigenschaft eines Lasermediums. Siehe Kleinsignalverstärkung (Laser)
 in der Elektronik eine Eigenschaft eines Bauteils, oder einer Schaltung. Siehe Kleinsignalverstärkung (Elektronik)